Lee Seung-gi  – cantante e attore sudcoreano
 Lee Seung-gi  – calciatore sudcoreano